V petek zvečer je lahko:

 V petek zvečer, slovenski film Danijela Srake
 V petek zvečer, razvedrilna oddaja na Televiziji Slovenija